A Grande Família, soit La Grande Famille en portugais, peut faire référence à :
 A Grande Família, série télévisée brésilienne diffusée de 1972 à 1975 sur le réseau de télévision Globo,
 A Grande Família, remake de la série télévisée originale, diffusé depuis 2001 sur le réseau de télévision Globo,
 A Grande Família: o Filme, long métrage brésilien de Maurício Farias adapté de la série télévisée de 2001, sorti en salles en 2007,
 AC A Grande Família, une école de samba de la ville brésilienne de Belém, dans l'État de Pará,
 GRES A Grande Família, une école de samba de la municipalité brésilienne de Manaus, capitale de l'État d'Amazonas.

Voir aussi 
 La Grande Famille, émission de télévision française diffusée de 1990 à 1997 sur Canal+.